Bernreith ist der Name folgender Orte

 Bernreith (Gemeinde Ottenschlag), Katastralgemeinde von Ottenschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Bernreith (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil von Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Bernreuth
 Bärnreuth